Карл-Роберт Себастиан Ульссон (; ) — шведский футболист, полузащитник шведского «Гётеборг».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в «Квидинге». В 10-летнем возрасте перешёл в академию 
«Гётеборга», где дорос до взрослой команды. В 2012 году попадал в заявку на несколько матчей кубка и чемпионата страны, но в играх участия не принимал. В январе 2013 года на правах аренды перешёл в «Эргрюте». По итогам сезона перешёл в команду на постоянной основе, подписав контракт на один год. В общей сложности за четыре сезона, проведённых в «Эргрюте», Себастиан принял участие в 112 матчах, в которых забил 33 мяча.

Перед сезоном 2017 года Ульссон вернулся в «Гётеборг». Первую игру за клуб провёл 28 февраля на групповом этапе кубка Швеции против «Арамейска-Сюрианска», в которой он заменил на 67-й минуте автора хет-трика Сёрена Рикса. Дебют в чемпионате состоялся 23 июля против «Эребру», в которой он появился на поле в концовке встречи.

В конце августа 2019 года перешёл в немецкий «Санкт-Паули», выступающий во «второй Бундеслиге». Дебютировал 16 сентября в домашнем поединке с «Гамбургом», появившись на поле с первых минут. Провёл в Германии три года, сыграв за это время 57 матчей. В мае 2022 года после завершения контракта покинул команду и вернулся на родину.

22 сентября 2022 года Ульссон подписал двухлетний контракт с «Гётеборг», начинающий действовать с января 2023 года.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Гётеборг» 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Эргрюте»
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Санкт-Паули»